Atenodor z Klejtoru (2 poł. V wieku p.n.e.) – rzeźbiarz grecki, twórca posagów Apollina i Zeusa w Delfach
 Atenodor z Soli (III wiek p.n.e.) – filozof stoicki 
 Atenodor z Rodos (II/I wiek p.n.e.) – rzeźbiarz grecki, współtwórca Grupy Laokoona
 Atenodor Kordylion (I wiek p.n.e.) – filozof stoicki, kierownik biblioteki w Pergamonie
 Atenodor Kananites (ok. 74 p.n.e. – 7) – filozof stoicki, nauczyciel Oktawiana Augusta
 Atenodor – biskup Bizancjum w latach 144–148
 Atenodor – imię